Аллсвенскан 1993 — 69-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1993 року проводився у два кола, розпочався 12 квітня й завершився 24 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Перехідні матчі 
 ІФК Геслегольм — Дегерфорс ІФ 1:2, 1:2
 Васалундс ІФ — Еребру СК 2:2, 0:0

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1993 у шведському спорті